Кратер може да се отнася за:
 вулканичен кратер, гърлото на активен или застинал вулкан
 ударен кратер, понижение на повърхността на небесно тяло, възникнало в резултат на удар с по-малък обект
 кратер от взрив, създаден при изхвърлянето на земна маса от избухнала бомба
 кратер, античен съд за смесване на вино и вода
 съзвездието Чаша, чието латинско име е Crater
 Кратер (диадох), пълководец на Александър Македонски
 Кратер от Коринт († 263 пр.н.е.), син на горния Кратер и Фила, юрист, военачалник и управител на Гърция, брат на Антигон II Гонат
 Кратер Македонеца, древен писател, вероятно е идентичен с горния
 Кратер, гръцки лекар
 Кратер, гръцки архитект от 4 век пр.н.е.

Други:
 Кратей, цар на Древна Македония през 399 пр.н.е.